Linné-Denkmal (Linne-Denkmal) steht für:
 Otto-Linne-Denkmal, Hamburg
 Linné-Denkmal (Breslau)